Кардиган — різновид кофти.
 Кардиган Вельш-коргі — порода невеликого пастушого собаки.

Див. також 
 Кардіган (значення)